Uri Barbash, réalisateur israélien. 
 Benny Barbash, écrivain, dramaturge et scénariste israélien. 

Homonymie
Homonymie de patronyme